Boxberg – città del circondario Main-Tauber-Kreis (Baden-Württemberg)
 Boxberg – comune del circondario rurale del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)
 Boxberg/O.L. – comune del circondario rurale di Görlitz (Sassonia)